Теннент () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1898—1976) — новозеландский политик, министр образования (1960—1963).
  (1804—1869) — британский политик, исполняющий обязанности губернатора Цейлона (1847).
 Теннент, Джон Ван Бру (1737—1770) — британский акушер, член Королевского общества (с 1765).
  (1889—1972) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национальной портретной галереи.
  (1803—1880) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1847—1852).
 Теннент, Уильям (1845—1883) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 100 ярдов и на 120 ярдов с барьерами (1868).
 Теннент, Шарин (в замужестве — Энджел; р. 1980) — австралийская метательница молота, чемпионка Океании (2000, 2002).

См. также